Eggjar kan syfta på följande platser:

Island 

1. Eggjar (berg), Austurland, 
2. Eggjar (kulle), Suðurland, 

Robotskapade Islandförgreningar